Székelység (folyóirat)
 székelyek